Leucas bezeichnet: 

 Leucas (Gattung), eine Gattung der Lippenblütler
 Leucas (Bithynien), eine antike Stadt in Bithynien
 in der Antike die griechische Insel Leukadia, heute Lefkada
 eine antike Stadt auf Leukadia, heute Lefkada (Stadt)
 Titularerzbistum Leucas, ein auf diese antike Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularerzbistum

Leucas ist der Familienname folgender Personen:

 Christiana Leucas (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Model